Klostersommer steht für Sommerfestivals auf dem Areal eines Klosters:
 Brandenburger Klostersommer 
 Calwer Klostersommer in Hirsau
 Harzer Klostersommer